Grimm je příjmení německého původu. Může se jednat o tyto osobnosti:

Alexander Grimm (* 1986) – německý vodní slalomář, kajakář závodící v kategorii K1
Burglinde Grimm (* 1951) – německá pětibojařka, née Grimm
Ferdinand Grimm (1770–1788) – český kat
František Antonín Grimm (1710–1784) – barokní stavitel a architekt
Friedrich Melchior Grimm (1723–1807) – bavorský diplomat a francouzskojazyčný spisovatel
Garnet Grimm – bubeník kapely Savoy Brown
German Germanovič Grimm  (1905–1959) – ruský architekt, historik architektury
Jacob Grimm (1785–1863) – německý právník a jazykovědec
Jan Grimm (1943–2012) – český malíř
Karel Josef Grimm (1764–1770) – český kat
Lenka Grimmová-Nechvátalová (* 1955) – československá hráčka basketbalu
Leopold Grimm (1862–1939) – rektor Vysokého učení technického v Brně
Mořic Grimm (1669–1757) – německý barokní architekt
Thomas Grimm  (* 1954) – německý filmový režisér
Ulrich Werner Grimm (* 1954) – německý novinář a spisovatel
Vincent Grimm (1800–1872) – maďarský šachový mistr
Wilhelm Grimm (1786–1859) – německý jazykovědec

další pojmy
Grimm (seriál) – americký seriál
Bratři Grimmové
Grimm – je planetka
Simsala Grimm – pořad televize Minimax